Die Ehrendivision Saar 1947/48 war die höchste Amateurklasse für saarländische Fußballvereine unterhalb der Oberliga Südwest und wurde mit insgesamt zehn Mannschaften ausgespielt. Mit dem VfB Neunkirchen, dem 1. FC Saarbrücken, dem SV Saarbrücken und der SuSG Völklingen traten vier saarländische Vereine in der Nordgruppe der Oberliga Südwest an.

Abschlusstabellen

Ehrendivision Saar

Ehren-Bewährungsklasse Saar 
Unterhalb der Ehrendivision Saar bildeten die zwei Gruppen der Ehren-Bewährungsklasse Saar in der Saison 1947/48 die zweithöchste Amateurspielklasse im saarländischen und gleichzeitig dritthöchste Spielklasse im westdeutschen Fußball. Weitere Leistungsstufen als Unterbau stellten mehrere Gruppen der Kreisklasse I (dritte Amateurspielklasse) sowie der Kreisklasse II (vierte Amateurspielklasse) dar.

 Ehren-Bewährungsklasse Saar, Gruppe West (Abschlusstabelle)

 Ehren-Bewährungsklasse Saar, Gruppe Ost (Abschlusstabelle)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1947/48
Fußballwettbewerb im Saarland